Příjmení Balaš nese více různých osobností:

 Radek Balaš (* 1965) – český divadelní režisér
 Vladimír Balaš (* 1959) – český právník
 Vladimír Balaš (lékař) (1924–2017) – český lékař, vysokoškolský pedagog a politik